Cratenemertidae är en familj av djur. Cratenemertidae ingår i klassen Enopla, fylumet slemmaskar och riket djur. I familjen Cratenemertidae finns 22 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Slemmaskar
Cratenemertidae